Блиев — фамилия. Известные носители:
 Блиев, Аюб Зуберович (1997) — российский дзюдоист.
 Блиев, Марк Максимович (1929—2011) — российский и осетинский историк, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор СОГУ, директор Института истории и археологии РСО-Алания.
 Блиев, Назарбай Кадырович (род. 1935) — казахстанский математик, академик НАН РК.